Чалпы́ () — село в Азнакаевском районе Республики Татарстан Российской Федерации. Административный центр Чалпинского сельского поселения.

Этимология 
Топоним произошел от гидронима «Чалпы».

Географическое положение 
Село расположено в Восточном Закамье на реке Наратлы, в 21 км к северу от города Азнакаево.

История 
Территория села была обитаема в период средневековья, о чём свидетельствуют остатки Старо-Чалпинского средневекового поселения (керамика, 3 намогильные плиты) и Чалпинского позднесредневекового поселения (сохранилось старинное кладбище, в котором зафиксировано более 90 могильных плит XVIII—XIX вв.).

Село Чалпы известно с 1704 года. В дореволюционных источниках  упоминается также под названием Каратла Илга. Основано башкирами-вотчинниками-юрмийцами в начале XVIII века. 

Вплоть до 1860-х годов население относилось к сословиям башкир-вотчинников, тептярей, государственных крестьян, башкир-припущенников, служилых и ясачных татар. Основными занятиями населения являлись  земледелие и скотоводство.

Сведения о селе уходят вглубь истории. В 1772 году «башкирец Ногайбак Асянов отдал в содержание крестьянину Михаиле Иванову сыну Кусакину мельницу, впредь на 30 лет по исчислению всего 30 руб.».

В материалах IV ревизии (1782 г.) в деревне Чалпы были учтены 23 ревизские души тептярей команды Аитмамбета Ишметева , а также 5 душ  мужского пола ясачных татар. 

В 1795 году были учтены 23 башкира-вотчинника, 47 служилых и ясачных татар, а также 280 тептярей. В 1816 году были учтены башкиры-вотчинники (33 душ мужского пола), а также «припущенных башкирами по договорам и безоброчно» 79 душ тептярей мужского пола, ясачных и торговых татар.

В 1834 году (VIII ревизия) в селе были учтены 133 башкира-припущенника и 154 ревизские души тептярей, проживавшими «по припускному договору с башкирами-вотчинниками 1740 года». 

В 1852 году в селе было открыто первое медресе, в 1913 году — второе новометодное медресе. 

По «Сведениям о мечетях 1876 года», в селе действовали 3 соборные мечети (с 1726, 1812 и 1814 гг.). «Сведения земского учёта 1900—1901 годов» показали всех жителей тептярями в 569 дворах.

В начале XX века в селе действовали 5 мечетей, 2 медресе, водяная мельница, крупообдирка, базар. В этот период земельный надел сельской общины составлял 6338 десятин.

До 1920 года селение входило в Тумутукскую волость Бугульминского уезда Самарской губернии. С 1920 года в составе Бугульминского кантона ТАССР. С 1930 года в Тумутукском, с 1931 года в Азнакаевском, с 1935 года в Тумутукском, с 1958 года в Азнакаевском, с 1963 года в Альметьевском, с 1965 года в Азнакаевском районах.

В 1925 году в селе была организована коммуна «Парижская коммуна» (первый председатель Г. Бакиров). В 1930 году — колхоз «Коммунага» (первый председатель К.Тимкин). С 2007 года вошёл в состав ООО «Чалпы». В 1936 году была образована Чалпинская машинно-тракторная станция (первый председатель К. Загретдинов).

Население 
 Количество жителей по годам

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения татары составили 97%.

Экономика 
Жители работают преимущественно в обществе с ограниченной ответственностью «Чалпы», фермерских хозяйствах, занимаются полеводством, молочным скотоводством.

Инфраструктура 
В селе действуют средняя школа (с 1919 г. как начальная, с 1967 г. с краеведческим музеем), амбулатория (с 1930 г.), детский сад (с 1930 г.), дом культуры (с 1935 г. как клуб), библиотека (с 1938 г.), музыкальная школа (с 1977 г.), реабилитационный центр (с 2002 г.), фельдшерско-акушерский пункт.

В селе семь улиц: Гагарина, Казанская, Ленина, Молодёжная, Новая, Садовая, Центральная.

Религиозные объекты 
В 1989 году в здании бывшей школы была открыта мечеть, в 2008 году была построена мечеть «Гирфан».

Достопримечательности 
В 1967 году в селе установлен памятник З. К. Калимуллину — первому комсомольцу села, убитому в 1921 году противниками советской власти.

Известные люди 
И. С. Гараев (р. 1940) — руководитель сельскохозяйственного предприятия, заслуженный работник сельского хозяйства РФ, кавалер ордена Трудового Красного Знамени. 
 Н. Г. Ихсанова (1938—2021) — татарская театральная актриса. Народная артистка России, народная артистка Татарской АССР. Лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая.
Ф. Ш. Каримов (р. 1932) — механизатор, Герой Социалистического Труда.
 Р. Р. Му́рзин (р. 1954) — советский и российский геофизик.
Ф. А. Шаймарданов (1929—2008) — ученый в области электронных систем управления, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, заслуженный деятель науки БАССР, заслуженный изобретатель РСФСР.
Таджетдин Ялчыгул (1763—1838) — историк, писатель.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Чалпы//Населенные пункты Республики Татарстан: Иллюстрированная энциклопедия. — Казань, 2018. — Т.1. — с. 99 - 101
 
 

Населённые пункты Азнакаевского района